Вроцлавское воеводство () — административная единица на юго-западе Польши в 1945—1975 годах. Площадь воеводства составляла 18,9 тыс. км². Население по состоянию на 1970 год (без учета Вроцлава) — 1973 тысяч человек. Воеводство было расположено на волнистой равнине с широкими речными долинами и холмистыми водоразделами. Южная часть Вроцлавского воеводства была занята хребтами Судет: Кашавские горы, Совьи горы, частично Йизерские горы, Крконоше, .

См. также 
 Вроцлавское воеводство (1975—1998)

Примечания 

Воеводства Польши (1945—1975)
История Нижнесилезского воеводства